De eenentwintigste etappe van de Ronde van Italië 2014 werd op 1 juni verreden. Het peloton begon in Gemona del Friuli aan een vlakke rit van 172 kilometer die in Triëst eindigde.

Uitslag

Eindstanden 

Etappe 21
Triëst
Ronde van Italië 201421